СДП — многозначная аббревиатура. Возможные значения:

Партии:
 СДП или эсде — Социал-демократическая партия
 Белорусская социал-демократическая партия (Громада)
 Белорусская социал-демократическая партия (Народная громада)
 Болгарская рабочая социал-демократическая партия
 Болгарская рабочая социал-демократическая партия (тесных социалистов)
 Болгарская рабочая социал-демократическая партия (широких социалистов)
 Бразильская социал-демократическая партия
 Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи / Социал-демократическая партия
 Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл»
 Левая социал-демократическая партия Швеции (1921)
 Независимая социал-демократическая партия Германии
 Общенациональная социал-демократическая партия
 Российская объединённая социал-демократическая партия
 Социал-демократическая партия Абхазии
 Социал-демократическая партия Австрии
 Социал-демократическая партия Андорры
 Социал-демократическая партия Германии
 Социал-демократическая партия Грузии
 Социал-демократическая партия в ГДР
 Социал-демократическая партия Гнчакян
 Социал-демократическая партия Кореи
 Социал-демократическая партия Народного согласия
 Социал-демократическая партия (Португалия)
 Социал-демократическая партия России
 Социал-демократическая партия России (старая)
 Социал-демократическая партия России (новая)
 Социал-демократическая партия (Румыния)
 Социал-демократическая партия Украины
 Социал-демократическая партия Украины (объединённая)
 Социал-демократическая партия Финляндии
 Социал-демократическая партия Хорватии
 Социал-демократическая партия Швейцарии
 Социал-демократическая партия (Швеция)
 Социал-демократическая партия Эстонии
 Социал-демократическая партия (Япония)
 Украинская социал-демократическая партия
 Христианская социал-демократическая партия
 Чешская социал-демократическая партия
 Словенская демократическая партия
 Суринамская демократическая партия
 Сербская демократическая партия
 Социалистическая дустуровская партия
 Сенегальская демократическая партия
 СвДП или СДП — Свободная демократическая партия

Другие значения 
 СДП — система динамического подмагничивания при магнитной записи, например, Dolby HX Pro
 СДП — стойка дистанционного питания
 СДП — стерилизационно-дистилляционный прицеп
 СДП — сигнальный датчик повреждений
 СДП — служебный дизель-поезд
 СДП — система денежных переводов
 СДП — стартовый диспетчерский пункт
 СДП или СДиП — секция дисциплины и порядка
 СДП — сертифицированный директор программ (проектов)
 СДП — свободный денежный поток
 СДП — санитарно-дегазационный пункт
 СДП — стержень дополнительного поглощения
 СДП — Советское Дунайское пароходство
 СДП — сборное дорожное покрытие
 СДП — система динамического позиционирования
 СДП — снегоочиститель двухпутный плуговый
 СДП — Сара Джессика Паркер
 СДП — спортивно-дрессировочная площадка
 СДП — средняя длина предложения
 СДП — стационар дневного пребывания